Charlotte Ernst (13 de febrero de 1939 – 11 de junio de 1973) fue una actriz de nacionalidad danesa.

Biografía 
Nacida en Copenhague, Dinamarca, su nombre completo era Charlotte Motzfeldt Ernst. 

Participó en tres producciones cinematográficas. Estuvo casada con el actor Poul Reichhardt. Fue la madre de Caroline, Frederikke, Henriette y Peter Reichhardt.

Charlotte Ernst falleció en 1973 en Copenhague, Dinamarca, a los 34 años de edad, a causa de una leucemia. Fue enterrada en el Cementerio Ordrup, en Copenhague.

Filmografía 
 Syd for Tana River – 1963
 Et døgn uden løgn – 1963
 Sikke'n familie – 1963

Enlaces externos 
 Ernst en http://www.dfi.dk 
 Ernst en https://www.danskefilm.dk
 Ernst en http://www.scope.dk
 Ernst en http://www.sfi.se
 Ernst en http://www.allmovie.com
 Ernst en http://gravsted.dk
 

Nacidos en 1939
Fallecidos en 1973
Actores de cine de Dinamarca
Fallecidos por leucemia
Mujeres
Actrices de Dinamarca
Nacidos en Copenhague
Fallecidos por cáncer en Dinamarca